Vadim Anatolievitch Krasnoslobodtsev - en  - (né le  à Öskemen en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il possède également la nationalité russe. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il commence sa carrière avec le Mostovik Kourgan dans la Vyschaïa Liga. Il découvre la Superliga avec le Neftekhimik Nijnekamsk en 2006. Il décide à l'issue de cette saison de retourner jouer au Kazakhstan. En 2008, il intègre l'effectif du Barys Astana dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Kazakhstan au niveau international. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 || Avangard Omsk 2 || Pervaïa Liga || 8 || 2 || 3 || 5 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001 || Avangard Omsk 2 || Pervaïa Liga || 35 || 1 || 2 || 3 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3| 2001-2002 || Mostovik Kourgan || Vyschaïa Liga || 14 || 0 || 1 || 1 || 2 || - ||- ||- ||- ||-
|-	  	  	  	 	  	  
| Avangard Omsk 2 || Pervaïa Liga || 17 || 10 || 14 || 24 || 51 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Mostovik Kourgan 2 || Russie 4 || 4 || 2 || 4 || 6 || 16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2002-2003 || Mostovik Kourgan || Vyschaïa Liga || 42 || 2 || 6 || 8 || 10 || - ||- ||- ||- ||-
|- 	  
| Mostovik Kourgan 2 || Russie 4 || 7 || 3 || 0 || 3 || 20 || -|| -|| -|| -|| -
|-	 	  	  
| rowspan=3| 2003-2004 || Avangard Omsk 2 || Pervaïa Liga || 47 || 17 || 31 || 48 || 32 || - ||- ||- ||- ||-
|-	  	 	  	  
| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa Liga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - ||- ||- ||- ||-
|-  
| Metchel Tcheliabinsk 2 || Pervaïa Liga || 12 || 9 || 7 || 16 || 6 || - ||- ||- ||- ||-
|-  
| rowspan=2| 2004-2005 || Amour Khabarovsk 2 || Pervaïa Liga|| 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - ||- ||- ||- ||-
|-  	  	  	 	  	  
| Amour Khabarovsk || Vyschaïa Liga || 35 || 5 || 10 || 15 || 34 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 
|- 
| rowspan=3| 2005-2006 || Avangard Omsk 2 || Pervaïa Liga || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || -- ||- ||- ||- ||-
|- 	  	  
| Motor Barnaoul || VHL || 48 || 15 ||22 ||37 ||56 || 3 ||2 ||1 ||3 ||2 
|- 
| Motor Barnaoul 2 || Pervaïa Liga || 1 || 2 || 1 || 3 || 0 || - ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 2006-2007 || Neftekhimik Nijnekamsk || Superliga ||15 ||0 ||2 ||2 ||26 || - ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2| 2007-2008 ||Kazakhmys Satpaïev || Vyschaïa Liga ||28 ||8 ||9 ||17 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Barys Astana || Vyschaïa Liga ||22 ||8 ||10 ||18 ||39 ||7 ||4 ||3 ||7 ||4 
|-
| 2008-2009 || Barys Astana || KHL || 53 || 12 || 21|| 33 ||48 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|rowspan=2| 2009-2010 || Barys Astana || KHL || 42 ||9 ||12 ||21 ||30 ||1 ||1 || 0 ||1 ||25 
|-	
| Barys Astana 2 || Kazakhstan ||1 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  	  	 	  	  
| 2010-2011 || Barys Astana ||KHL || 50|| 13|| 10|| 23|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Barys Astana|| KHL|| 49|| 5|| 9|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Barys Astana || KHL || 37|| 9|| 16|| 25|| 19|| 7|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 7|| 21|| 28|| 22|| 7|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 48|| 15|| 2|| 17|| 14|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2015-2016|| Barys Astana || KHL || 54 || 9 || 11 || 20 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Admiral Vladivostok || KHL || 53 || 5 || 14 || 19 || 14 || 6 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|rowspan=2| 2017-2018|| Admiral Vladivostok || KHL || 30 || 7 || 5 || 12 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019|| SC Csíkszereda|| Erste Liga || 10 || 2 || 10|| 12 || 0 || 15 || 6 || 6 || 12|| 6
|-
| 2018-2019|| SC Csíkszereda || Roumanie || 10 || 5 || 8|| 13 || 0 || 7|| 1 || 3 || 4|| 0

Références 

Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Naissance en août 1983
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Barys Astana
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur de l'Admiral Vladivostok
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Attaquant de hockey sur glace